Жанетт Элеанор Альтвегг (; 8 сентября 1930 — 18 июня 2021) — британская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании. Чемпионка Олимпийских игр 1952 года и бронзовый призёр Олимпиады 1948 года, кроме того, чемпионка мира 1951 года и двукратная чемпионка Европы (1952 и 1951 годы).

Биография 
Несмотря на то, что Жанетт родилась в Индии, выросла она в Ланкашире, где её отец — Герман Альтвегг, по национальности швейцарец, работал на Ливерпульской хлопковой бирже ().

Кататься на коньках Альтвегг начала в возрасте восьми лет. Но кроме этого она серьёзно занималась теннисом и даже дошла до финала юниорского первенства в Уимблдоне в 1947 году. Однако, после победы на чемпионате Великобритании и пятого места на дебютном чемпионате мира в 1947 году она отказалась от тенниса и сосредоточилась исключительно на катании.

На своей первой Олимпиаде Жанетт заняла сразу третье место. Она выиграла золотую медаль чемпионата мира в 1951 году и закончила карьеру, выиграв золото на зимних Олимпийских играх 1952 года. Делала ставку на отличные обязательные фигуры в ущерб произвольной программе (в этих двух видах на Олимпиадах была соответственно, 2-й и 6-й в 1948, 1-й и 4-й в 1952).

Впоследствии, она отказалась от прибыльной профессиональной карьеры и предпочла работу преподавателя в детском приюте в Швейцарии. В 1953 году вышла замуж за швейцарского инженера Марка Виртца, брата своей подруги Сиси Виртц, швейцарской чемпионки по фигурному катанию. В этом браке родилось четверо детей. В 1973 году Жанетт и Марк развелись. В 1983 году их дочь Кристина в составе команды по кёрлингу стала чемпионкой Швейцарии и бронзовой медалисткой чемпионата Европы.

Награды 
 В 1953 году Джанетт Альтвегг была награждена Орденом Британской империи, к которому была представлена по рекомендации сэра Уинстона Черчилля.
 В 1993 году была введена в Зал Славы мирового ФК.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Мумбаи
Фигуристы Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1948 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1948 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Командоры ордена Британской империи
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию
Олимпийский почётный диплом